Estación de Basurto puede referirse a:

 La Estación de tranvía de Basurto perteneciente a la Línea A de Euskotren Tranbia.
 La Estación de Basurto-Hospital perteneciente a las líneas B-1, R-3, R-3b y R-4 de FEVE.